Никола́й Гу́сев:
 
 Гусев, Николай Борисович (род. 1948) — биохимик, член-корреспондент РАН.
 Гусев, Николай Васильевич (1923—1993) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гусев, Николай Викторович — русский полковник, георгиевский кавалер
 Гусев, Николай Григорьевич (1924—2008) — преподаватель, отличник народного образования.
 Гусев, Николай Евгеньевич (род. 1957) — советский и российский рок-музыкант, клавишник групп «Странные игры», «АВИА» и «НОМ».
 
 Гусев, Николай Николаевич (1882—1967) — русский советский литературовед, личный секретарь Л. Н. Толстого.
 Гусев, Николай Николаевич (1919—?) — советский разведчик и журналист.
 Гусев, Николай Николаевич (род. 1958) — советский и российский военный деятель, генерал ФСБ.
 Гусев, Николай Николаевич (1922—?) — советский шахматист, 11-кратный чемпион Таджикской ССР.
 
 
 Гусев, Николай Прохорович (1919—1978) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Николай Фёдорович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Николай Фёдорович (1932—2016) — Герой Социалистического Труда, шлифовщик.